

Alimentation 
 Mie, partie molle, intérieure, du pain.
 Pain de mie, type de pain sucré ou non qui se caractérise par son absence de croûte croustillante.
 La Mie Câline, chaîne de sandwicherie et de restauration rapide française.
 Mie, "nouilles" en indonésien, mot d'origine hokkien dont on a gardé la graphie néerlandaise.
 Mie Aceh, plat de nouilles épicées originaire Aceh.
 Mie ayam, plat de nouilles au poulet.
 Mie celor, un plat de nouilles servies dans une soupe de lait de coco et de bouillon à base de crevettes
 Mie goreng, plat à base de nouilles frites.
 Mie kangkung, soupe de nouilles et de légumes 
 Mie kocok, soupe de nouilles au bœuf
 Soto mie, soupe de nouilles épicée.

Association 
 La Mie de pain, association d’insertion reconnue d’utilité publique.

Calligraphie 
 Gomme mie de pain, pâte composée de caoutchouc utilisée comme gomme pour effacer le fusain, les sanguines, la mine.

Chanson 
 Chanson pour ma mie, album de Bernard Lavilliers (1967).
 Ki dit mié, chanson du groupe ivoirien Magic System (2007).
 O mie (en français, Mille), chanson de la chanteuse moldave Aliona Moon.
 Sans Toi Ma Mie/Kimi to Itsumademo, reprise d'une chanson de Salvatore Adamo (1963)
 Dors ma mie, Jacques Brel (1958)

Cinéma 
 Les Yeux de ma mie (Walking My Baby Back Home), film musical américain de Lloyd Bacon (1953).

Lieu 
 Mie-ji, temple bouddhiste de l'école Tendai situé à Gifu au Japon (717).
 Préfecture de Mie, préfecture fondée à partir des anciennes provinces d'Ise, de Shima et d'Iga.
 Université de Mie, université nationale japonaise, située à Tsu dans la préfecture de Mie.
 Université préfectorale d'infirmières de Mie, université publique située à Tsu, préfecture de Mie au Japon.

Optique ondulatoire 
 Théorie de Mie, ou solution de Lorenz-Mie, solution particulière des équations de Maxwell.

Personnalité

Patronymie 
 Éric Mie, Éric Grandemange, chanteur et comédien français (1972).
 Gustav Mie, physicien allemand (1869-1957)
 Louis Mie, homme politique français (1831-1877)
 Louis Augustin Mie, homme politique français (1801-1885).

Homonymie de prénom 
 Mie Bekker Lacota, coureuse cycliste danoise (1988).
 Mie d'Aghonne, pseudonyme de Justine Louise Augusta Philippine Lacroix, romancière et femme de lettres française.
 Mie Hama, actrice japonaise (1943).
 Mie Kitahara, acteur japonais (1933)
 Mie Nielsen, nageuse danoise (1996).
 Mie Sophie Sando, handballeuse norvégienne (1993).

Radio 
 Con parole mie (en français Avec mes propres mots), émission radiophonique italienne.

Théâtre japonais 
 Mie (pose), pose puissante et émotionnelle prise par un acteur de théâtre japonais.

Toponyme 
 Mie (三重県), préfecture du Japon située au sud de l'île de Honshū.

Odonyme 
 Rue Auguste-Mie, voie du  de Paris.

Voir aussi 
 MIE, signe de trois lettres.